Сајф Али Кан (, Њу Делхи, 16. август 1970) је индијски филмски глумац и продуцент.

Биографија

Приватни живот

Филмографија 

|-
| 1993. || Заљубљен скитница || -{Aashiq Awara}- || Џими / Ракеш Раџпал ||
|-
| 1994. || Овај Романтика || -{Yeh Dillagi}- || Викрам „Вики” Сајгал ||
|-
| 1995. || Ја, играча, ти неквалификоване || -{Main Khiladi Tu Anari}- || Дипак Кумар ||
|-
| 1998. || Цена живот || -{Keemat — They Are Back}- || Аџеј ||
|-
| 2001. || Жели срца || -{Dil Chahta Hai}- || Самир ||
|-
| 2003. || Доћи ће сутра или не || -{Kal Ho Naa Ho}- || Рохит Пател || 
|-
| 2005. || Ја и ти || -{Hum Tum}- || Каран Капур ||
|-
| 2006. || Еклавија: Краљевска гарда || -{Eklavya: The Royal Guard}- || Харшвардан ||
|-
| 2007. || Мало љубав, мало магије || -{Thoda Pyaar Thoda Magic}- || Ранбир Талвар ||
|-
| 2008. || Трка || -{Race}- || Ранвир Синг ||
|-
| 2009. || Љубав јуче и данас || -{Love Aaj Kal}- || Џај Вардан Синг / Млад Вир Синг ||
|-
| 2012. || Коктел || -{Coctail}- || Гаутам „Гутлу” Капур || 
|-
| 2013. || Раџа-Метак || -{Bullett Raja}- || Раџа Мишра || 
|-
| 2015. || Фантом || -{Phantom}- || Данијал Кан || The Sajid Nadiadwala-Kabir Khan combo in 'Phantom' paid off, says Saif Ali Khan
|}
 Награде 
 Филмферова награда 
 Награђен
 1994. — Филмфареова награда за најбољег мушког дебитанта у филму Заљубљен скитница 2002. — Филмферова награда за најбоље перформансе у комедија улога у филму Жели срца 2004. — Филмферова награда за најбољег споредног глумца у филму Доћи ће сутра или не 2005. — Филмферова награда за најбоље перформансе у комедија улога у филму Ја и ти 2007. — Филмферова награда за најбоље перформансе у негативну улогу у филму Омкара Номинован
 1995. — Филмферова награда за најбољег споредног глумца у филму Ја, играча, ти неквалификоване 2000. — Филмферова награда за најбољег споредног глумца у филму Kachche Dhaage 2006. — Филмферова награда за најбољег главног глумца у филму Parineeta 2010. — Филмферова награда за најбољег главног глумца у филму Љубав јуче и данас Интернационална индијска филмска академија 
 Награђен
 2002. — ИИФА за најбољег споредног глумца у филму Жели срца 2003. — ИИФА за најбољег споредног глумца у филму Доћи ће сутра или не 2007. — ИИФА за најбоље перформансе у негативну улогу у филму Омкара Номинован
 2005. — ИИФА за најбоље перформансе у негативну улогу у филму Ek Hasina Thi 2005. — ИИФА за најбољег главног глумца у филму Ја и ти 2006. — ИИФА за најбољег главног глумца у филму Салам Намасте 2006. — ИИФА за најбољег главног глумца у филму Parineeta 2010. — ИИФА за најбољег главног глумца у филму Љубав јуче и данас''

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Индијски глумци